Fablok 401D – lokomotywa spalinowa, której jedyny prototypowy egzemplarz z 1966 oznaczono serią SM31
 Fablok 411D – lokomotywa spalinowa wyprodukowana w latach 1976–1985 w liczbie 188 sztuk, której nadano oznaczenie SM31